Nachläufer steht für:

 Nachläufer (Transport), Fahrzeuganhänger
 am Erwachsenen-Fahrrad angehängtes Kinderfahrrad, siehe Tagalong
 Anhänger eines Straßenbahngelenkwagens, siehe Gelenkwagen (Straßenbahn)
 eine Spieltechnik beim Billard, siehe Billard#Nach-/Rückläufer